Rajd Australii 2015 (24rd Coates Hire Rally Australia) – 24 Rajd Australii rozgrywany w Australii od 10 do 13 września 2015 roku. Był dziesiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Coffs Harbour.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS17

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 10 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2015
Australia
2015 w Australii